Tomé, o Apóstolo, chamado de "São Tomé" pelos católicos

Localidades 

 São Tomé (Rio Grande do Norte)
 São Tomé (Paraná)
 São Tomé das Letras - em Minas Gerais

 São Tomé de Meliapor

 São Tomé de Abação, freguesia do concelho de Guimarães
 São Tomé de Covelas, freguesia do concelho de Baião
 São Tomé do Castelo, freguesia do concelho de Vila Real
 São Tomé de Negrelos, freguesia do concelho de Santo Tirso
 São Tomé de Vade, freguesia do concelho de Ponte da Barca
 São Tomé (Calheta), localidade da Vila do Topo

 Ilha de São Tomé
 São Tomé (São Tomé e Príncipe), capital de São Tomé e Príncipe

Ver também

Tome
Desambiguações de topônimos